Svetovno prvenstvo v alpskem smučanju 1996 je triintrideseto svetovno prvenstvo v alpskem smučanju, ki je potekalo med 4. in 14. februarjem 1996 v Sierri Nevadi, Španija, v petih disciplinah za moške in ženske. Prvenstvo je bilo načrtovano za leto 1995, toda zaradi pomanjkanja snega je bilo prestavljeno za eno leto.

Dobitniki medalj

Moški

Ženske

Medalje po državah

Viri 
 Prvenstvo na FIS 

1996
1996 v športu
Športne prireditve v Španiji
Sierra Nevada, Španija